Това е списък на кметовете на град Видин и/или община Видин от Освобождението на града на 12 (24) февруари 1878 г. до наши дни.

Списък

Източници

Външни препратки 
 Генади Вълчев Ганчев, автор (по vidin-almanac.bg) на книгите:
 „Видинските кметове 1878 – 1994 г.“ (1996)
 „Видинските кметове“, част 2 (2005)
 Област Видин – във filip-nikolov.com:
 Видински кметове (вкл. председатели на ГНС), стр. 11 – 13
 Справка за първите секретари на окръжния, околийските, градските и общинските комитети на БКП, на окръжния комитет на ДКМС и на председателите на Окръжния народен съвет, стр. 3 – 6

 
Видин